Хассанейн ( — египетская фамилия. Известные носители:

 Хассанейн, Ахмед Мухаммед (1889—1946) — египетский политик, писатель, исследователь Африки.
 Хассанейн, Мона (род. 1985) — египетская фехтовальщица.
 Хассанейн, Нур Эль-Дин (род. 1988) — египетский гребец.